Hipponoa variegata är en ringmaskart. Hipponoa variegata ingår i släktet Hipponoa och familjen Amphinomidae. Utöver nominatformen finns också underarten H. v. alba.

Källor 

Havsborstmaskar
variegata